Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в немецком Оберхофе со вторника 1 января по воскресенье 6 января 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблица призовых мест 

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Результаты

Женская эстафета 
Гонка прошла 3 января 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 4 января 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 5 января 2013 года.

Некоторые факты 
 Тура Бергер, Андреа Хенкель, Мари Дорен-Абер, Юлия Джима, Надине Хорхлер, Мари-Лор Брюне, Надежда Скардино, Ирис Швабль, Сара Студебейкер и Ирина Кривко не допустили ни одного промаха.
 Грете Гайм не допустила ни одного промаха, но финишировала только 46.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 5 января 2013 года.

Некоторые факты 
 Алекси Бёф, Алексей Волков и Маркус Виндиш не допустили ни одного промаха.
 Жан-Филипп Легёйллек не допустил ни одного промаха, но финишировал только 55.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 6 января 2013 года.

Некоторые факты 
 Мари-Лор Брюне и  не допустили ни одного промаха.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 6 января 2013 года.

Некоторые факты 
 Дмитрий Малышко и Ондржей Моравец не допустили ни одного промаха.
 Уле-Эйнар Бьёрндален был оштрафован на 30 секунд за фальстарт.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после четвёртого этапа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

4-й этап